Kvalifikace mužské dvouhry US Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden jako šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Igor Sijsling (kvalifikován)
  Aljaž Bedene (2. kolo)
  Ričardas Berankis (3. kolo)
  Lukáš Rosol (3. kolo)
  Roberto Bautista-Agut (3. kolo)
  Grega Žemlja (kvalifikován)
  Vasek Pospisil (1. kolo)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Florent Serra (3. kolo, šťastný poražený)
  Frederico Gil (1. kolo)
  Matthias Bachinger (kvalifikován)
  Michael Berrer (2. kolo)
  Ruben Bemelmans (2. kolo)
  João Sousa (1. kolo)
  Daniel Brands (kvalifikován)
  Frank Dancevic (1. kolo)
  Federico Delbonis (1. kolo)
  Marco Chiudinelli (1. kolo, skreč)
  Antonio Veić (1. kolo)
  Wayne Odesnik (2. kolo)
  Dustin Brown (2. kolo)
  Thiago Alves (1. kolo)
  Martín Alund (1. kolo)
  Karol Beck (kvalifikován)
  Dmitrij Tursunov (3. kolo, skreč)
  Iñigo Cervantes Huegun (2. kolo)
  Josselin Ouanna (3. kolo)
  Gastão Elias (1. kolo)
  Sergej Bubka (3. kolo)
  Bobby Reynolds (kvalifikován)
  'Guido Pella (kvalifikován)
  Danai Udomčoke (1. kolo)

Kvalifikanti 
  Igor Sijsling
  Hiroki Moriya
  Tim Smyczek
  Guido Pella
  Karol Beck
  Grega Žemlja
  Rhyne Williams
  Maxime Authom
  Bradley Klahn
  Guido Andreozzi
  Matthias Bachinger
  Bobby Reynolds
  Jimmy Wang
  Ricardo Mello
  Daniel Brands
  Teimuraz Gabašvili
 ''' Florent Serra – jako šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Reference 

Men's Pavouk kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2012

US Open 2012